Drimysväxter (Winteraceae) är en växtfamilj som tillhör ordningen Canellales. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Winteraceae 99 arter.

Familjen innehåller 4-7 släkten och omkring 60–90 arter i tropiska bergsområden, men saknas på afrikanska fastlandet.

Familjen består av armoatiska, små buskar och träd. Bladen är spiralställda, enkla, helbräddade och ofta blådaggiga på undersidan. Frukten är vanligen bärliknande.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Winteraceae